Gwere peut désigner :
 les Gwere, une population du Kenya et de l'Ouganda
 le gwere, une langue bantoue